New Economics Foundation (NEF), een Britse denktank
 Nikon Electronic Format (NEF), een bestandsformaat van Nikon; zie RAW (bestandsformaat)
 Nef (schip), een middeleeuws schip
 Alain Nef, Zwitsers voetballer
 John Ulric Nef, Zwitsers-Amerikaans scheikundige
 Nef-reactie, een reactie uit de organische chemie